Светска лига у ватерполу 2010. у мушкој конкуренцији је девета година најмлађег ватерполо такмичења под окриљем Светске пливачке федерације ФИНА. Након континенталних квалификација финале је одржано у Нишу у Србији од 13. до 18. јула 2010.

У овогодишњем такмичењу учествовакло је 25 репрезентација. 

Прво место брани Ватерполо репрезентација Црне Горе

Систем такмичења 

Учествовало је 25 национлних селекција које су у квалификацијам биле подељене у шест група по континентима: Европа А, Европа Б и Европа Ц, Азија-Океанија, Америка и Африка. У квалификацијама свака група је играла по двоструком бод систему (свако са сваким две утакмице).

Првопласиране екипе из сваке групе и другопласирана екипа по услеху из ваневропских квалификација, су се квалификовале на финални турнир, који је ове године одржан у Нишу од 13. до 18. јула. Једини сигурни учесник била је екипа домаћина финалног турнира Ватерполо репрезентација Србије.

Бодовање 
У Светској лиги нема нерешеног резултата. У случају да се меч заврши без победника изводе се петерци. Победа у регуларном делу доноси три бода, победа после петераца бодује се са два, а пораз после извођења петераца доноси један бод.

Квалификације

Афричка група 
Афрички турнир је одржан у Тунису, Тунис од 17. јуна до 20. јуна. Прва екипа из групе се пласирала за финални турнир.

Америчка група 

Амерички турнир је одржан у Лос Аламитос, Калифорнија, Сједињене Америчке Државе од 5. до 8. маја. Прва екипа из групе се пласирала за финални турнир.

Из групе Америка за финални турнир се клавификовала екипа Сједињених Америчких Држава.

Азијско/Океанијска група 
 
Турнир у Азијско/Океанијској групи је био специфичан по томе што је имао шест екипа и што се играо у два дела. Први је био у Осаки, Јапан (19-23. мај), а други у Тиањин, Кине (26-30. маја). Резултати са ових турнира су се сабирали, а прве две екипе
су се пласирале за финални турнир.

Из Азијско/Океанијске групе за финални турнир су се клавификовале екипе Аустралије и Кине.

Европска група 
Европа је подељена у три групе од четири екипе, а за финални турнир се квалификује првак сваке групе и аутоматски квалификовани домаћин Србија. За разлику од других група које се такмичиле на турнирима у једном граду, Еевропске екипе су играле по систему (кући и у гостима) што је трајало више од 5 месеци.

Група А

Група Б

Група Ц

Финални турнир 
Финални турнир је одигран у Нишу, Србија од 13. до 18. јула. Осам квалификованих екипа су биле подељене у две групе, где се играло свако са сваким једну утакмицу. У четвртфиналу су играле све екипе. Парови су одрађени према пласману екипа и то: А1:Б4, А2:Б3, А3:Б2, А4:Б1.

Група А

Група Б

Четвртфинале

Пласман од 5 до 8 места

Полуфинале

Коначна табела

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФИНА – Светска лига у ватерполу

Светска лига у ватерполу
Ватерполо у Србији
Спорт у Нишу
Ватерполо у 2010.
Спортска такмичења у Нишу